Drašković (plaats)
Drašković (geslacht)